Bager är ett efternamn som kommer av det danska ordet för bagare. Namnet är följaktligen i Norden vanligast i Danmark. Offentlig statistik tillgänglig 2014 ger följande antal bosatta med namnet i de nordiska länderna: Sverige 127, Danmark 1034, Norge 20, Finland under 5.

Personer med efternamnet Bager 
 Bertel Bager (1890–1960), kirurg
 Brita Bager (1917–1998), svensk medarbetare i tysk radio under andra världskriget
 Einar Bager (1887–1990), svensk konstnär och historiker
 Erling Bager (född 1946), svensk ingenjör och politiker, folkpartist
 Gabriella Bager (född 1991), svensk fotbollsspelare
 Haqvin Bager (1711–1782), svensk handelsman, nationalekonomisk författare och versmakare
 Harald Bager (1856–1932), svensk skeppsredare
 Henning Bager (född 1981), dansk speedwayförare
 Johan Peter Bager (1818–1888), svensk grosshandlare och politiker
 Lorentz Isac Bager (1785–1857), svensk köpman och politiker
 Louise Bager Due (född 1982), dansk handbollsmålvakt
 Peter Bager, flera personer
 Peter Bager (konstnär) (1808–1868), konstnär
 Peter Bager (militär) (född 1955), militär

Släktrelationer
Namnet bärs av flera skånsk-danska släkter. En känd Malmösläkt med detta efternamn härstammar från bagaren Joen Börresen (nämnd 1626). Dennes sonsons son var handlanden David Bager (1670–1742), från vilken övriga här nämnda medlemmar av släkten härstammar. Ett släktträd omfattar bland annat följande personer

Släktträd för Malmösläkten (urval)
 David Bager (1670–1742), handlande
 Haqvin Bager (1711–1782), handelsman och författare
 Lorentz Isak Bager (1785–1857), köpman och politiker
 Emanuel Bager (1788–1856), religiös författare
Johan Peter Bager (1818–1888), grosshandlare och politiker
Harald Bager (1856–1932), skeppsredare
Einar Bager (1887–1990), konstnär och historiker
Ernst Bager, godsägare
Bertel Bager (1890–1960), kirurg

Källor

Svenska efternamn
Danska efternamn
Efternamn som syftar på yrken
Svenska släkter